Ксаверов:
 Ксаверов — село на Украине.
 Ксаверов — село в Чехии.
  — чешский футбольный клуб из Праги.